

Инталинський сільський округ — адміністративна одиниця, Алакольський район, Жетисуська область
 Инталинський сільський округ — адміністративна одиниця, Каркаралінський район, Карагандинська область